Cynodon — научное название двух родов живых организмов:
 Cynodon — род лучепёрых рыб из семейства цинодонтовых;
 Свинорой () — род растений из семейства Злаки.